Die Tjörn runt ist Schwedens größte Regatta, an der jährlich mehr als 1.000 Boote teilnehmen. Der Segelwettbewerb führt einmal um die Insel Tjörn herum und findet seit 1964 jedes Jahr am dritten Samstag im August statt.

Die Strecke startet unter der Tjörnbron, führt über den Askeröfjord zwischen Stenungsund und Stenungsön zur Skåpesundsbron und ist insgesamt 28 Seemeilen lang. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stenungsunds Segelsällskap.

Gewinner

Weblinks 

 Tjörn runt – Offizielle Website der Tjörn runt (nur auf Schwedisch)

Segelwettbewerb
Gemeinde Tjörn
Sport (Västra Götalands län)
Erstveranstaltung 1964